Франсуа-Андре Данікан Філідор (фр. François-André Danican Philidor, нар. 7 вересня 1726, Дре, поблизу Парижа — пом. 31 серпня 1795) — французький шахіст і музичний композитор.
 Філідор (Philydor) — рід горобцеподібних птахів родини горнерових (Furnariidae).